Oliver Campbell ha difeso il titolo battendo nel challenge round Clarence Hobart per 2–6, 7–5, 7–9, 6–1, 6–2.

Tabellone

Challenge round

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Bibliografia 

U.S. National Championships 1891